Bingo puede referirse a:

Juegos de mesa 

 Bingo, un juego de cartas.
 Bingo, juego que usa una tarjeta impresa con números al azar.

Arte 

 Bingo, canción folklórica acerca de un perro.
 Bingo, álbum solista de Bela B., miembro de la banda alemana Die Ärzte.
 Bingoboys, trío de danza.
 Bingo, película de 1991 acerca de un perro.
 Bingo, obra teatral de Edward Bond.
 B. Brown, protagonista de That Wilkin Boy por Betsy Byars.
 Bingo Little, personaje de varios libros escritos por el autor de comedias P. G. Wodehouse
 «Bingo», el séptimo episodio de la primera temporada de Better Call Saul.

 Personas 

 Bingo DeMoss, jugador profesional de béisbol.
 Bingo Smith, jugador profesional de baloncesto.

 Razas de perro 
 Bingo, una raza de perro.

 Lugares 

 Bingo, se refiere a un departamento y dos ciudades de Burkina Faso.
 Provincia de Bingo, antigua provincia de Japón.

 Videojuegos 

 Binco, Tienda de ropa del videojuego Grand Theft Auto San Andreas
 Bingo, una movida en el juego Scrabble.
 Bing Bing! Bingo, videojuego de Super Famicom.

 Otros usos 

 Bingo wings'', slang de una característica anatómica.
 BINGO, abreviación de "Business-oriented international NGO" u Organización no gubernamental internacional orientada a negocios.